Fosséens, gentilé de Fos
Frat Fosséenne